Кондор може да се отнася за:
 Кондор – общо наименование за два вида птици
 Калифорнийски кондор (Gymnogyps californianus)
 Южноамерикански кондор (Vultur gryphus)